Publi Popil·li Lenat, triumvir coloniae deducendae el .
 Publi Popil·li Lenat, cònsol el .
 Publi Popil·li Lenat, tribú de la plebs el .